Die Saison 2001/02 der Oberliga Nord war die 46. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich der VfB Oldenburg mit fünf Punkten Vorsprung auf Eintracht Nordhorn. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errangen die Amateure des Hamburger SV den Titel mit fünf Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC St. Pauli. In den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord zwischen Oldenburg und Hamburg stiegen die Hamburger nach einem Remis und einem Sieg in die Regionalliga auf.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten der SVG Einbeck, der SC Weyhe und der TuS Celle FC. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein gab es keinen sportlichen Absteiger. Der FC Kilia Kiel zog seine Mannschaft nach der Saison freiwillig in die Verbandsliga Schleswig-Holstein, der Eichholzer SV und der TSV Lägerdorf in die siebtklassige Bezirksliga Schleswig-Holstein zurück.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig und der VfV Hildesheim sowie der FC Bremerhaven als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren die zweite Mannschaft von Holstein Kiel und der TSB Flensburg aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der Meiendorfer SV und Altona 93 aus der Verbandsliga Hamburg als jeweilige Meister und Vizemeister.

Die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig spielte in der folgenden Saison als Amateure, nachdem der ersten Mannschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga geglückt war.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Da es keinen Absteiger aus der Regionalliga gab und die Amateure des Hamburger SV als Vertreter der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga schafften, stiegen die beiden Vizemeister der Verbandsliga Hamburg und Verbandsliga Schleswig-Holstein ebenfalls in die Oberliga auf. Vorsorglich hatten beide Mannschaften nach dem Ende der Saison aber zwei Entscheidungsspiele ausgetragen, falls nur ein weiterer Aufstiegsplatz zur Verfügung gestanden hätte.

Der TSB Flensburg traf als Zweiter aus Schleswig-Holstein auf den Zweiten aus Hamburg, Altona 93. Nach einer 1:2-Hinspielniederlage in Flensburg qualifizierte sich Altona 93 durch einen 4:1-Sieg im Rückspiel rein sportlich für die Oberliga.

|}

Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nord 
Die Tabellenersten der Staffel Niedersachsen/Bremen, VfB Oldenburg, und der Hamburg/Schleswig-Holstein, die Amateure des Hamburger SV, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den Aufsteiger in die Regionalliga aus. Das Hinspiel in Oldenburg endete mit einem torlosen Remis, ehe Hamburg das Rückspiel im eigenen Stadion klar mit 5:2 gewann und sich den Regionalliga-Aufstieg sicherte.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 2001/02 bei kicker.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02